Сицюй () — название ряда административных единиц в Китае:

 Сицюй (Паньчжихуа) — район городского подчинения городского округа Паньчжихуа провинции Сычуань
 Сицюй (Чжуншань) — район городского подчинения городского округа Чжуншань провинции Гуандун